Die COVID-19-Pandemie auf den Komoren tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus. Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.

Verlauf und Maßnahmen 
Die COVID-19-Pandemie trat auf den Komoren lange Zeit nicht in Erscheinung. Am 15. April 2020 wurde jedoch eine Person, die von den Komoren nach Mayotte reiste, dort positiv auf COVID-19 getestet. Geographisch gehört Mayotte zwar zum Archipel der Komoren, ist jedoch ein Übersee-Département sowie eine Region Frankreichs.

Am 30. April 2020 wurde der erste COVID-19-Fall an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeldet.

Ankommende Reisende werden nach ihrer Ankunft auf den Komoren 14 Tage lang unter Quarantäne gestellt. Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, hat die Regierung alle eingehenden Flüge gestrichen und große Versammlungen verboten.

Statistik 
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie auf den Komoren wie folgt:

Infektionen

Todesfälle

Anmerkungen

Siehe auch 
 COVID-19-Pandemie in Afrika

Weblinks 

 Weltgesundheitsorganisation (WHO): Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports auf der Website www.who.int (englisch)
 Johns Hopkins CSSE: Coronavirus COVID-19 Global Cases. (englisch)
 Webseite Worldometers: Daten der Corona-Virus-Pandemie (englisch)

Einzelnachweise 

Komoren
Geschichte (Komoren)
Gesundheit (Komoren)